Али Фазал (; род. 15 октября 1986 года, Лакхнау) — индийский актёр. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Форсаж 7» и «Виктория и Абдул».

Биография 
Актёрский дебют Али состоялся в 2008 году в фильме «На другом конце провода». Несколько лет снимался исключительно в Индии. В 2015 году сыграл Сафара в фильме «Форсаж 7».

В 2017 году сыграл Абдул Карима в фильме «Виктория и Абдул». Попал в список Variety «10 Actors to Watch» на Хамптонском международном кинофестивале.

Фильмография

Примечания